Wyspa dzieci – album muzyczny zespołu 2 plus 1
 Wyspa dzieci – powieść Pera Jersilda
 Wyspa dzieci – powieść Kiry Bułyczowa